Retreat kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Retreat (udde),

Sydafrika 

 Retreat (ort i Sydafrika), Västra Kapprovinsen, City of Cape Town,

USA 

 Retreat (ort i USA), Texas, Navarro County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar